Mercou, sans doute dérivé du nom du dieu Mercure, est originellement un toponyme.

Sciences et techniques 
 En planétologie, le mont Mercou est une petite falaise stratifiée d'environ  de haut et 15 de long, près de laquelle le rover Curiosity a stationné en . Il est ainsi nommé, officieusement, en référence à la colline du Lot (région Occitanie, France).

Culture et société 
 L'hôtel d'Assas du Mercou, maison natale du chevalier d'Assas, est une demeure des  située au Vigan, dans le Gard (région Occitanie, France).
 La tour du Mercou est une tour du castellas d'Adhemar des barris, un château situé sur la commune de Saint-Julien-de-la-Nef, dans le Gard (région Occitanie, France).

Patronyme 
 Louis d'Assas du Mercou (1733-1760), dit « le chevalier d'Assas », est un militaire et gentilhomme français.

Toponyme 
 Le mont Mercou est une colline de  offrant un point de vue panoramique, située  au sud-ouest de Martel, dans le Lot (région Occitanie, France).